Кара Блек і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Блек вирішила не брати участі. Реймонд грала в парі з Лізель Губер, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сара Еррані і Роберта Вінчі.

Ольга Говорцова і Алла Кудрявцева виграли титул, у фіналі перемігши Еррані та Вінчі з рахунком 1–6, 6–1, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 DFS Classic 2011 draws 
 ITF tournament page 

Aegon Classic, парний розряд
2011